Oinasluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oinasluoto (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Oinasluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar